Jméno a příjmení Rudolf Svoboda má více nositelů:

 Rudolf Svoboda (architekt) (1882–1969) – architekt a stavitel, působící zejména na Žižkově v Praze
 Rudolf Svoboda (fotbalista) (* 1946) – český fotbalista
 Rudolf Svoboda (politik) (1915–???) – český a československý politik, poválečný poslanec za KSČ
 Rudolf Svoboda (sochař) (1924–1994) – český akademický sochař, restaurátor, medailér a pedagog
 Rudolf Svoboda (historik) (* 1978) – český historik a teolog, vyučující na univerzitě v Českých Budějovicích